La tigre – film italiano del 1911 diretto da Luigi Maggi
 La tigre (Harry Black) – film britannico del 1958 diretto da Hugo Fregonese